Londoño ist der Familienname folgender Personen:

 José Roberto López Londoño (1937–2018), kolumbianischer Geistlicher und Bischof von Jericó
 José Santacruz Londoño (1943–1996), kolumbianischer Drogenhändler
 Mariana Pajón Londoño (* 1991), kolumbianische Radsportlerin, siehe Mariana Pajón
 Noel Antonio Londoño Buitrago CSsR (* 1949), römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Jericó
 Ricardo Londoño (1949–2009), kolumbianischer  Autorennfahrer
 Rodrigo Londoño (* 1959), kolumbianischer Arzt und Politiker, Ex-Anführer der Guerilla-Organisation Farc

Siehe auch:
 Londonio